Annopole peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Annopole, village du powiat de Środa Wielkopolska ;
 Annopole, village du powiat de Złotów.